Mammonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mammonsaari (ö i Norra Savolax), Rautalampi, 
 Mammonsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar